Тишківська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні у XIX — першій чверті XX століття:

 Тишківська волость — Лубенського повіту Полтавської губернії;
 Тишківська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.